Curucispora är ett släkte av svampar. Curucispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Curucispora